Rudolph Wurlitzer peut désigner :
 Rudolph Wurlitzer Company : une entreprise qui fabrique des pianos.